Een verkeersweg:
 N582 (België)
 N582 (Frankrijk)
 N582 (Nederland), zie Provinciale weg 582

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing